Repubblica di Haiti – stato dell'America Centrale
Repubblica di Haiti – regime politico presente ad Haiti dal 1806 al 1820
Repubblica di Haiti – regime politico presente ad Haiti dal 1820 al 1849
Repubblica spagnola di Haiti – regime politico presente nella Repubblica Dominicana dal 1821 al 1822